Молочный лиман:

 Молочный лиман — водоём на юге Запорожской области Украины у побережья Азовского моря
 Молочный лиман — гидрологический заказник общегосударственного значения (1974—2010 года)